Бедзик — українське прізвище.

 Бедзик Дмитро Іванович (1898–1982)  — український письменник.
 Бедзик Юрій Дмитрович (1925–2008)  — український прозаїк, поет. Син Дмитра Бедзика.

Українські прізвища